Abandon kan avse:
 Abandon (musikalbum) – ett musikalbum från 1998 av Deep Purple
 Abandon (film) – en amerikansk film från 2002 i regi av Stephen Gaghan